

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 16, w tym 12 podstawowych
 Piotrowo – część miasta Poznania, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Piotrowo – część miasta Tczew
 Piotrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Piotrowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Piotrowo – część wsi Dąbrowice w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice
 Piotrowo – część wsi Osiny w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Piotrowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin
 Piotrowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Słupno
 Piotrowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Piotrowo – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Piotrowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino
 Piotrowo – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Piotrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół
 Piotrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek
 Piotrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Obrzycko
 Piotrowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Inne 
 Piotrowo – część miasta Poznań, w osiedlu Głuszyna
 Piotrowo – nieofic. przysiółek wsi Tawęcino w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska
 Piotrowo – dawna wieś w woj. pomorskim, w obrębie dzisiejszego Osiedla Bajkowego w Tczewie

Zobacz też 
 Osiniak-Piotrowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Wielkie, Piotrowo-Krzywokoły, Piotrowo-Trojany, Piotrów, Ratowo-Piotrowo